Игры в группе B на Евро-2004 проходили с 13 по 21 июня. В группу вошли Франция, Англия, Хорватия и Швейцария.

В четвертьфинал вышли сборные Франции и Англии.

Участники

Итоговая таблица 

Время — западноевропейское летнее (UTC+1).

Матчи

Швейцария — Хорватия

Франция — Англия

Англия — Швейцария

Хорватия — Франция

Хорватия — Англия

Швейцария — Франция

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2004